Carlota steht für:
 Carlota, weiblicher Vorname, siehe Carlotta
 Carlota (Oper), 1948 uraufgeführte Oper von Francisco Zendejas (Libretto) und Luis Sandi (Musik)
 Carlota Cove, Bucht von Robert Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 La Carlota